Folgende Kriege werden als Italienischer Krieg bezeichnet:

 Die Italienischen Kriege 1494–1559
 Die Italienischen Unabhängigkeitskriege 1848–1866; siehe dazu Sardinischer Krieg 1859 und Dritter Italienischer Unabhängigkeitskrieg 1866